Регуляторный фактор интерферон 1  — белок, который у человека кодируется геном IRF1.

Функция 
Регуляторный фактор Интерферон 1 первым из членов семейства регуляторных факторов транскрипции (IRF) интерферона был идентифицирован. Сначала был описан, как фактор транскрипции, способный активировать экспрессию цитокинов , но впоследствии было выявлено, что IRF-1 может функционировать в качестве активатора транскрипции или репрессора различных генов-мишеней. IRF-1 регулирует экспрессию генов-мишеней путём связывания с интерфероном стимулирующих элементов ответа (ISRE) в своих промоторах . Белок IRF-1 связывается с ISRE через N-терминальные спираль-поворот-спираль ДНК-связывающие домены,, которые высоко консервативны среди всех белков IRF.

Также было выявлено, что помимо своей функции в качестве фактора транскрипции,  IRF-1 способен трансактивировать белок-супрессор опухолей р53 посредством его кофактора .

IRF-1, как было выявлено, играет роль в иммунных откликах, регулирующих апоптоз, повреждения ДНК и подавление опухолей.

Регуляция 
Было выявлено, что экстремальное   IRF-1 регулирует способность активировать транскрипцию, , направленные в эту область (MF1) способны увеличивать активность IRF-1.

Модельные организмы 

Модельные организмы были использованы при исследовании функций IRF1. Условная линия нокаутных мышей, называемая Irf1tm1a(EUCOMM)Wtsi, была создана в рамках международной программы  - большой мутагенезный проект для создания и распространения модельных животных для изучения болезней заинтересованными учёными - в институте Сенгера.

Самцы и самки животных прошли стандартное  , чтобы определить влияние удаления. Двадцать пять испытаний были проведены и два фенотипических параметра оказались аномальными.  мутантные животные имели патологию , в частности, уменьшение числа CD8-положительных Т-клеток и  NK клеток  и увеличение CD4-положительных Т-клеток. Мыши также имели аномалии фенотипа кожного покрова, определённого изучением хвостового эпидермиса.

Взаимодействия 
IRF1 было показано, взаимодействуют с:

 CHIP
 GAGE
 HSP70 / HSP90
 IRF8
 KPNA2 
 MYD88
 PCAF
 STAT1
 TAT
 VEGFR2

См. также 
 Интерферон
 IRF1, IRF2, IRF3, IRF4, IRF5, IRF6, IRF7, IRF8 и IRF9

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белки человека
Гены
Белки